ТВА — многозначная аббревиатура:
 ТВА — тотальная внутривенная анестезия
 ТВА — турбовальный двигатель
 ТВА — тепловычислитель автономный
 ТВА — турбовентиляторный агрегат
 ТВА — тактическая воздушная армия
 ТВА — таблицы высот и азимутов

См. также 
 ТВАК — территориальная ведомственная аттестационная комиссия
 Тва
  — аббревиатура латиницей